Tchomogo ist der Familienname folgender Personen:

 Oumar Tchomogo (* 1978), beninischer Fußballspieler und -trainer
 Séïdath Tchomogo (* 1985), beninischer Fußballspieler